Die Oberste Liga 1993 war die 2. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sie begann am 6. April 1993 und endete am 15. November 1993. Ansat Pawlodar wurde Meister.

Modus 
Die 25 Mannschaften wurden in zwei Gruppen von 12 bzw. 13 Teams aufgeteilt. In der ersten Phase trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Danach qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die anderen spielten in der Abstiegsrunde acht Absteiger aus. FK Kökschetau zog vor Saisonstart zurück.

Vereine

Erste Runde

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterrunde

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1993 bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993